Brandon Brown peut désigner :
 Brandon Brown (né en 1981), joueur américain de basket-ball ;
 Brandon Brown (né en 1985), joueur américain de basket-ball ;
 Brandon Brown (né en 1989), joueur américain de basket-ball ;
 Brandon Brown (né en 1991), joueur américain de basket-ball.